Op 18 mei 1998 werden de Filipijnse verkiezingen 1998 georganiseerd. Er waren op deze dag zowel landelijk als lokale verkiezingen. Landelijk werd gestemd voor de nieuwe president en vicepresident, alle afgevaardigden van het Huis van Afgevaardigden en de helft van de senatoren in het Senaat. Op lokaal niveau werden verkiezingen gehouden voor gouverneur, vicegouverneur en provinciebestuur op provinciaal niveau, voor burgemeesters, locoburgemeesters en stadsbesturen of gemeenteraden op stedelijk of gemeentelijk niveau. In totaal konden de ruim 34 miljoen stemgerechtigde Filipino's kiezen uit 64.396 kandidaten voor 17.460 beschikbare posities.. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkiezingen was het onafhankelijke orgaan COMELEC.

De presidentsverkiezingen werden met een ruime marge gewonnen door Joseph Estrada, terwijl verkiezingen voor vicepresident gewonnen werden door Gloria Macapagal-Arroyo. Dit was de derde keer in de geschiedenis dat de verkiezingen een president en vicepresident van verschillende partijen opleverde.

Resultaten

Presidentsverkiezingen 

Er waren in oorspronkelijk elf kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 1998. Twee weken voor de verkiezingsdatum trok Imelda Marcos zich wegens slechte peilingen terug. Van de overige tien kandidaten won Joseph Estrada met een ruime marge de verkiezingen.

Vicepresidentsverkiezingen 

De vicepresidentsverkiezing werd met overmacht gewonnen door Gloria Macapagal-Arroyo. Zij werd daardoor gekozen als vicepresident van de Filipijnen voor de periode van 1998 tot 2004.

Senaatsverkiezingen 
De resultaten van de Senaatsverkiezingen van 1998. De eerste twaalf waren gekozen in het Filipijns Senaat voor de periode van 1998 tot en met 2004.

Huis van Afgevaardigden 
De resultaten van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden van 1998. Alle zetels in het Huis waren beschikbaar. Alle gekozen leden wonnen een termijn van 30 juni 1998 tot 30 juni 2001

Verkiezingen in 1998
Verkiezingen in de Filipijnen
Verkiezingen 1998